Algrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Algrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Algrundet (vid Oxkangar, Vörå), Österbotten, 
 Algrundet (vid Kvimo, Vörå), Österbotten, 
 Algrundet, Malax, Österbotten, 
 Algrundet, Pargas, Åboland, 
 Björkgrundet och Algrundet, Salo, Egentliga Finland, 
 Algrundet (vid Gyltö bro, Korpo), Åboland, 
 Algrundet (vid Österskär, Korpo), Åboland, 
 Algrundet (vid Västanfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Algrundet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Algrundet, Hangö, Nyland, 
 Algrundet, Esbo, Nyland,

Se även
Algrund
Algrunden
Alagrundet
Alagrunden
Aligrundet
Allgrundet
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar